Klosterkirche St. Marien steht für

 Klosterkirche St. Marien (Heiligenrode)
 Klosterkirche St. Marien (Magdeburg)
 Klosterkirche St. Marien (Osterholz)
 Klosterkirche St. Marien (Stade), 1712 durch Bombardement zerstörter Kirchenbau
 Klosterkirche St. Marien (Veßra)